Ivović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Ivović (* 1986), montenegrinischer Wasserballspieler
 Blagoje Ivović (* 1980), montenegrinisch-nordmazedonischer Wasserballspieler
 Marko Ivović (* 1990), serbischer Volleyballspieler